Цоргонь ліга 2004/05 — 12-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул вперше здобула Артмедія.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Дукла взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Словаччини 2004—2005.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Цоргонь ліга на soccerway 

2004—2005
Словаччина
Словаччина